August Kraus ist der Name folgender Personen:
* August Kraus (Maler, 1812) (1812–1910), österreichischer Maler
 August Kraus (Maler, 1849) (1849–1926), österreichischer Maler
 August Kraus (Maler, 1852) (1852–1917), deutscher Maler 
 August Kraus (Bildhauer) (1868–1934), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 August Krause